Eisweindenkmal steht für:
 Eisweindenkmal (Bingen), Denkmal in Bingen nach Entwurf der Architektin Britta Dickescheid
 Eisweindenkmal (Dromersheim), Eisweindenkmal auf einer Verkehrsinsel bei Dromersheim